Duval kan som auktorsförkortning betyda:

 Henri August Duval
 Henri Auguste Duval

Robotskapade auktorsförkortningar